Schtroumpf party est la  de l'album de bande dessinée Les Schtroumpfs.

Hymne au travail 
Le premier de la série est de Michel Legrand et Yvan Delporte, sous le label musical Polydor, qui fut aussi le générique du dessin animé La Flûte à six schtroumpfs en 1975.

Ding Ding Schtroumpf 
Le second de la série est sur des paroles de Jean-François Porry, sous le label musical de AB.

Il s'agit des Schtroumpfs qui chantent Noël. Cet album date de 1983.

Les Schtroumpfs
Bande originale de série télévisée